Такмичење у пливању у дисциплини 800 метара слободним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 26. јула (квалификације) и 27. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини биле су пријављене 42 такмичарке из 34 земље. Титулу светске првакиње из 2017. успешно је одбранила Американка Кејти Ледеки којој је то уједно била и четврта узастопна титула првакиње света у тој дисициплини. Сребрну медаљу је освојила репрезентативка Италије Симона Квадарела, док је бронза припала Аустралијанки Ариарне Титмус.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 800 метара слободним стилом за жене, првобитно су биле пријављене 42 такмичарке из 34 земље, две такмичарке нису анступиле у својим тркама, а свака од земаља имала је право на максимално две представнице у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 26. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 12:05 по локалном времену, пливало се у 5 квалификационих група, а пласман у финале остварило је 8 такмичарки са најбољим резултатима квалификација.

Финале 
Финална трка је пливана 27. јула са почетком од 21:25 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно